Се́зьки () — село,
Сезьковский сельский совет,
Ичнянский район,
Черниговская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 7421788401. Население по переписи 2001 года составляло 265 человек .

Является административным центром Сезьковского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла 
Гейцы,
Дзюбовка,
Тишковка и посёлок
Коломийцево.

Географическое положение 
Село Сезьки находится на расстоянии в 1 км от села Гейцы.
Рядом проходит железная дорога, станция Платформа 720 км в 0,5 км.

История 
 Село Сезьки основано в XVII веке.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания